Джабраи́лов, Руста́м:
 Джабраилов, Рустам (род. 1974) — чеченский культурист.
 Джабраилов, Рустам (род. 1982) — азербайджанский манекенщик.